Vandenboschia är ett släkte av hinnbräkenväxter. Vandenboschia ingår i familjen Hymenophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Vandenboschia